HRSG oder Hrsg. steht als Abkürzung für:

 einen Abhitzedampferzeuger (kurz AHDE, auch HRSG von engl. Heat Recovery Steam Generator), eine thermische Kraftwerksanlage

Hrsg. steht als Abkürzung für:

 Herausgeber, eine Person oder auch Personengruppe, die schriftstellerische bzw. wissenschaftliche Texte oder Werke von Künstlern zur Publikation vorbereitet

Siehe auch:

HRSG